Клин — один з простих механізмів.
 Клин — у геометрії  — це многогранник, що має дві трикутні і три трапецевидні грані.
 Клин — загострений з одного кінця шматок дерева або металу для розколювання, розщеплення чого-небудь.
 Клин — трикутна, часто висунута гострим кінцем уперед форма чого-небудь.
 Клин — частина земельного угіддя, що виділяється за певною ознакою (за родом посіву тощо), а також ділянка землі взагалі
 Клин — предмет у формі гострокутного трикутника
 ПП-9 «Клин» — модифікація пістолета-кулемета ПП-91
 Клин — велика територія, земля поселення етносу:
 Жовтий Клин
 Зелений Клин
 Малиновий Клин
 Сірий Клин

Прізвище походить від давньоукраїнського чоловічого імені Клин (яке співвідносне з іменем Климентій), або від апелятива клин у значенні «загострений брусок дерева чи металу», «кусок тканини, паперу, землі у вигляді трикутника».
 Клин Віктор Львович (1936—2006) — український музикознавець, композитор

Клин — село, Пінський район, Берестейська область
 Клин — село, Горецький район, Могильовська область
 Клин — село, Мстиславський район, Могильовська область
 Клин — село, Хотимський район, Могильовська область
 Клин — село, Шкловський район, Могильовська область

Клин — місто, центр міського округу, Московська область
 Клин — село, Александрово-Заводський район, Забайкальський край

Клин — село, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район
 Клин — село, Рівненська область, Дубенський район
 Клин — село, Сумська область, Недригайлівський район

 Клин (у минулому — Болгарка) — колишній хутір Єгорівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області

Див. також 
 Клін

Примітки

Література